Simon III van Montfort, graaf van Évreux (1137-1181) en heer van Montfort (1140-1181)
 Simon III van Lippe, heer van Lippe (1360-1410)